Les sabatilles esportives són un tipus de calçat, fabricat generalment en pell o lona i amb sola de cautxú, que poden lligar-se mitjançant cordons o amb velcro. Hi ha multitud de denominacions segons sinònims o llocs, ja que també reben els següents noms: vambes, sabates esportives, sabatilles, sabatilles de tennis, naiks, kets, sabates de goma, etc. Van ser dissenyades originalment per a fer esport, encara que avui dia moltes persones, tant joves com gent d'una certa edat, les fan servir com calçat habitual. Entre les marques més populars hi ha: ASICS, Adidas, Nike, Reebok, Avia, New Balance, Vans, Joma, Victoria, Converse, etc.

 Element de la llista puntejada

Tipus segons l'esport 
 Sabatilla de curses: Per a practicar l'atletisme.
 Sabatilles de ciclisme: La sola ha de ser rígida per transmetre eficaçment l'energia de les cames al pedal. En MTB s'adopta un compromís, amb una sola és més tova per a poder caminar en llocs difícils. També pot acoblar-hi un clip per als pedals automàtics.
 Sabatilla d'automobilisme: Per a pilotar automòbils és convenient que la sola transmeti tacte.
 Botes de motociclisme: En motociclisme no hi ha una gàbia de seguretat que protegeixi el motorista i la roba ha de fer aquesta funció (incloses les botes) sense complicar el maneig.
 Peus de gat: En escalada el calcer és molt fi, atapeït, adherent i flexible per agafar-se a la paret.

Referències

Enllaços externs 

 Qualitats que han de tenir unes sabatilles

Calçat